Piave est un mot d'origine italienne.

Toponyme 

 le Piave, fleuve de Vénétie, en Italie ;
 le Piave, ancien département du royaume d'Italie, de 1806 à 1814.

Patronyme 

 Francesco Maria Piave (1810-1876,  librettiste d'opéra italien, auteur notamment des livrets de Rigoletto et La traviata de Giuseppe Verdi.

Domaine militaire 
 Bataille du Piave, bataille napoléonienne (1809), près du Piave, dans le Nord de l'Italie.
 Bataille du Piave,  bataille de la Première Guerre mondiale (1918), près du Piave.
 Opération Piave, opération militaire organisée par le commandement allemand en Italie en 1944, en vue d'éliminer des partisans.
 La leggenda del Piave, ou canzone del Piave, chanson composée en 1918, célébrant la revanche des troupes italiennes sur le front de la Vénétie.

Film 
 La leggenda del Piave, film italien de Riccardo Freda (1952).

Autres 
 Le piave, fromage italien.